Yunxi ist

 der Stadtbezirk Yunxi (云溪区) der Stadt Yueyang in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Yunxi (Yueyang)
 der Kreis Yunxi (郧西县) der Stadt Shiyan in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Yunxi (Shiyan)
 die Großgemeinde Yunxi (云溪镇) im Kreis Yanting der Stadt Mianyang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yunxi (Mianyang)
 die Großgemeinde Yunxi (云溪镇) des Stadtbezirks Yunxi von Yueyang in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Yunxi (Yunxi)
 die aufgelöste Großgemeinde Yunxi (云西镇) der Stadt Shifang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yunxi (Shifang)
 die Gemeinde Yunxi (云溪乡) des Stadtbezirks Qujiang von Quzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Yunxi (Qujiang)
 das Straßenviertel Yunxi (云溪街道) der Stadt Jiaozhou in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Yunxi (Jiaozhou)